meridional steht für:

 in Nord-Süd-Richtung, d. h. entlang einem Meridian (Geographie)
 in der Meridionalebene (Ebene, die die Polachse enthält)
 im Süden (in geografischen Bezeichnungen auf der Nordhalbkugel)

Siehe auch:
 Meridian (Begriffsklärung)
 Meridionaler Wind, Nord- oder Südwind
 Meridionale Zone, auch mediterrane Zone, eine subtropische Florenzone